

Sigle 
Video Tape Recorder – videoregistratore a nastro magnetico

Aziende 
VTR Globalcom – società cilena delle telecomunicazioni

Mineralogia 
 Vtr – abbreviazione di vaterite

Altro 
VTR – abbreviazione di vetroresina
VTR – sigla di Voyenyy Transport, trasporto militare, nella lista di classificazioni navali russe
 Honda VTR 1000 F – motocicletta Honda prodotta dal 1997 al 2007
 Honda VTR 1000 – motocicletta Honda prodotta dal 2000 al 2006

Note